Jürs ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Jürgen Jürs (1881–1945), deutscher Kapitän
 Vera Jürs (1944–2019), deutsche Politikerin (CDU), MdHB

Siehe auch 
Jürß

Familienname
Deutscher Personenname